Lettesi – abitanti di Lettomanoppello
Lettesi – abitanti di Lettopalena